Kondwiramur bezeichnet:

Condwiramurs
Yachten des Königs von Württemberg#Kondwiramur